Эфиопское письмо (алфавит геэз — ግዕዝ) — абугида (консонантно-слоговое письмо), первоначально разработанное для записи древнеэфиопского языка геэз в государстве Аксум. В языках, использующих эфиопское письмо, оно называется Fidäl (ፊደል), что означает письменность или алфавит.

Эфиопская письменность была приспособлена для записи других языков, как правило, эфиосемитских. Наиболее распространенный из них — амхарский в Эфиопии и тигринья в Эритрее и Эфиопии. Она также используется для некоторых из языков «гураге», а также мекан и многих других языков Эфиопии. В Эритрее она используется для тигре, и традиционно для кушитского языка билин. Некоторые другие языки Африканского Рога, например оромо, ранее также использовали эфиопскую письменность, но перешли на алфавиты, основанные на латинице.

В 1956 году Шейх Бакри Сапало создаёт для языка оромо силлабарий, структурно близкий эфиопскому, базовые знаки и огласовки которого были изобретены самостоятельно.

 Для обозначения звуков в этой статье используется система, принятая среди лингвистов, занимающихся эфиосемитскими языками. Она несколько отличается от МФА. Для информации о произношении следует использовать статьи о конкретных языках.

История и происхождение 
Первые надписи на эфиосемитских языках в Эфиопии и Эритрее, датируемые IX веком до н. э., были написаны южноаравийским алфавитом, распространенным на территории современных южноаравийских государств. Однако после VII и VI века до н. э. возросшее разнообразие шрифтов привело к выделению из них эфиопского письма. Наиболее хорошо эта эволюция прослеживается на надписях (в основном, сделанных в пещерах и на скалах) в провинции Агаме в северной Эфиопии и в бывшей провинции Аккеле-Гузай в Эритрее.

В первые века н. э. возник так называемый староэфиопский или старогеэзский алфавит — консонантное письмо, писавшееся слева направо (в отличие от бустрофедона в южноаравийском письме), буквы которого были в основном похожи на буквы первого разряда в современном вокализированном алфавите (например, «k» в графеме «kä»). Были и различия, например, буква «g», смотрящая вправо (а не влево, как в современном огласованном эфиопском письме) и более короткая левая ножка буквы «l», как в южноаравийском, вместо ножек равной длины (напоминающей греческую букву лямбда) в вокализированном эфиопском письме.

Вокализация эфиопского письма произошла в четвёртом веке, и хотя первым известным вокализированным текстом являются надписи царя Эзаны, вокализированные буквы существовали некоторое время до него, поскольку отдельные вокализированные буквы обнаружены на монете его предшественника Вазебы.

Роджер Шнайдер заметил, что аномалии, присутствующие в надписях Эзаны, могут свидетельствовать, что во время его правления сознательно использовался архаичный стиль. Это указывает на то, что вокализация письменности могла произойти намного раньше. В результате некоторые ученые полагают, что вокализация была изобретена для того, чтобы сохранить произношение геэзских текстов в условиях выхода из употребления или вымирания геэза, и что к тому времени повседневным языком населения уже был более поздний эфиосемитский язык.
Кобищанов, Дэниэлс и другие предположили возможное влияние индийских письменностей на вокализацию. Эти системы письма также являются абугидами, а Аксум был важной частью древних торговых путей начала новой эры, включающих Индию и греко-римский мир.

В соответствии с традицией Эфиопской православной церкви, изначальная (консонантная) версия эфиопского письма была получена в божественном откровении Еносом как «инструмент для кодификации закона», а действующая система вокализации приписывается группе аксумских учёных, возглавляемых Фрументием, которому также приписывается обращение короля Эзаны в христианство в IV веке н. э.

Эфиопское письмо имеет 26 основных согласных знаков. По сравнению с 29 согласными южноаравийского алфавита, отсутствуют фрикативные согласные ġ, ẓ и межзубные фрикативные (ḏ, ṯ), а также южноаравийская s³  (геэзская Sawt ሠ происходит из южноаравийской s² ). С другой стороны, эмфатический P̣ait ጰ, эфиопское нововведение, является модификацией Ṣädai ጸ, а Pesa ፐ происходит от Tawe ተ.

Таким образом, имеется 24 соответствия между эфиопским письмом и южноаравийским алфавитом:

Многие названия букв родственны ханаанейским и могут рассматриваться как восходящие к протосинайскому прототипу.

Знаки в эфиопском письме

Основные знаки 
Имеется 26 основных согласных знаков:
h, l, ḥ, m, ś, r, s, ḳ, b, t, ḫ, n, ʾ, k, w, ʿ, z, y, d, g, ṭ, p̣, ṣ, ṣ́, f, p

Слоговые знаки 

Эфиопское письмо является абугидой: каждый символ представляет сочетание согласный-гласный, и знаки группируются в зависимости от согласной и гласной.

Эфиопское письмо записывается слева направо.

В эфиопском письме каждый согласный может сочетаться с семью гласными:
 ä, u, i, a, e, ə, o

Для каждого согласного абугиды существует основной немаркированный символ, означающий, что после согласного следует определённая, неотъемлемая гласная. В эфиопском письме такой гласной является /ä/ в первом столбце таблицы. Для обозначения других гласных базовый согласный знак определённым образом изменяется.

В нижеследующей таблице ряды показывают согласные в традиционном порядке. В столбцах показаны семь гласных, также в принятом порядке. Согласный может быть описан как находящийся в пятом разряде. Это значит, что он находится в форме, находящейся на пятом месте традиционного ряда гласных. Для некоторых букв существует восьмая модификация, выражающая дифтонг -wa или -oa, и девятая, выражающая -yä.

Чтобы показать согласный, не имеющий последующей гласной, например, в конце слога или в скоплении согласных, используется форма согласный+ə (символ в шестом столбце).

Варианты лабиовелярных букв 
Символы лабиализованных велярных согласных являются вариантами нелабиализованных велярных согласных:

В отличие от других согласных, лабиовелярные согласные могут сочетаться только с пятью гласными:

Модификации для других языков

Дополнительные буквы 
Некоторые буквы имеют варианты для использования в языках, отличных от геэза.

Ниже показаны слоговые символы. Как и другие лабиовелярные, эти лабиовелярные могут сочетаться только с пятью гласными.

Буквы, использующиеся в современных языках 
В амхарском языке используются все базовые согласные плюс дополнительные, показанные внизу. Также используются некоторые варианты геэзских лабиовелярных букв. Тигринья имеет все базовые согласные, геэзские лабиовелярные варианты кроме ḫw (ኈ), плюс дополнительные, показанные внизу. Некоторые из базовых согласных в Эритрее выходят из употребления. В языке тигре используются базовые согласные за исключением ś (ሠ), ḫ (ኀ) и ḍ (ፀ). В нём не используются геэзские варианты лабиовелярных букв. Язык билин использует базовые согласные кроме ś (ሠ), ḫ (ኀ) и ḍ (ፀ). В нём также используются буквы, показанные внизу, и геэзские варианты лабиовелярных букв.

[v] используется в словах иностранного происхождения, кроме некоторых языков гураге (например, cravat «галстук» из французского), а «x» в амхарском произносится как [h].

Порядок букв 
В геэзе, амхарском, тигринья и тигре обычный порядок символов называется Halehame. Для базовых символов он был показан выше. Когда используются лабиовелярные варианты, они идут сразу после базовых знаков, а после них следуют другие варианты. Например, в тигринья знаки, основанные на ከ, идут в следующем порядке: ከ, ኰ, ኸ, ዀ. В билине порядок знаков несколько отличается.

Эфиопская абугида 
Традиционная мнемоническая запись эфиопской письменности.
 አ ቡ ጊ ዳ ሄ ው ዞ — а бу ги да хе вы зо
 በ ጉ ዲ ሃ ዌ ዝ ዦ — бэ гу ди ха ве зы жо
 ገ ዱ ሂ ዋ ዜ ዥ ሖ — гэ ду хи ва зе жы хо
 ደ ሁ ዊ ዛ ዤ ሕ ጦ — дэ ху ви за же хы то
 ሀ ዉ ዚ ዣ ሔ ጥ ጮ — хэ ву зи жа хе ты чо
 ወ ዙ ዢ ሓ ጤ ጭ ዮ — вэ зу жи ха те чы йо
 ዘ ዡ ሒ ጣ ጬ ይ ኮ — зэ жу хи та че йы ко
 ዠ ሑ ጢ ጫ ዬ ክ ኾ — жэ ху ти ча йе кы хо
 ሐ ጡ ጪ ያ ኬ ኽ ሎ — хэ ту чи йа ке хы ло
 ጠ ጩ ዪ ካ ኼ ል ሞ — тэ чу йи ка хе лы мо
 ጨ ዩ ኪ ኻ ሌ ም ኖ — чэ йу ки ха ле мы но
 የ ኩ ኺ ላ ሜ ን ኞ — йэ ку хи ля ме ны нё
 ከ ኹ ሊ ማ ኔ ኝ ሶ — кэ ху ли ма не ны со
 ኸ ሉ ሚ ና ኜ ስ ሾ — хэ лю ми на не сы шо
 ለ ሙ ኒ ኛ ሴ ሽ ዖ — лэ му ни ня се шы ъо
 መ ኑ ኚ ሳ ሼ ዕ ፎ — мэ ну ни са ше ъы фо
 ነ ኙ ሲ ሻ ዔ ፍ ጾ — нэ ню си ша ъэ фы цо
 ኘ ሱ ሺ ዓ ፌ ጽ ቆ — не су ши ъа фе цы ко
 ሰ ሹ ዒ ፋ ጼ ቅ ሮ — сэ шу ъи фа це кы ро
 ሸ ዑ ፊ ጻ ቄ ር ሦ — шэ ъу фи ца ке ры со
 ዐ ፉ ጺ ቃ ሬ ሥ ቶ — э фу ци ка ре сы то
 ፈ ጹ ቂ ራ ሤ ት ቾ — фэ цу ки ра се ты чо
 ጸ ቁ ሪ ሣ ቴ ች ኆ — цэ ку ри са те чы хо
 ቀ ሩ ሢ ታ ቼ ኅ ጶ — кэ ру си та че хы по
 ረ ሡ ቲ ቻ ኄ ጵ ፆ — рэ су ти ча хе пы цо
 ሠ ቱ ቺ ኃ ጴ ፅ ፖ — сэ ту чи ха пе цы по
 ተ ቹ ኂ ጳ ፄ ፕ ጆ — тэ чу хи па це пы джо
 ቸ ኁ ጲ ፃ ፔ ጅ ኦ — чэ ху пи ца пе джы ъо
 ኀ ጱ ፂ ፓ ጄ እ ቦ — хэ пу ци па дже ъы бо
 ጰ ፁ ፒ ጃ ኤ ብ ጎ — пэ цу пи джа ъэ бы го
 ፀ ፑ ጂ ኣ ቤ ግ ዶ — цэ пу джи ъа бе гы до
 ፐ ጁ ኢ ባ ጌ ድ ሆ — пэ джу ъи ба ге ды хо
 ጀ ኡ ቢ ጋ ዴ ህ ዎ — джэ ъу би га де хы во

Пунктуация 
В эфиопском письме используются собственные знаки препинания:

። — точка.
፣ — запятая.
፤ — точка с запятой.
፥ — двоеточие.

፡ — пробел между словами, использовался в древности.
፦ — вступительное двоеточие, писалось после имени говорящего.
፧ — вопросительный знак, использовался недолго .
፨ (иногда выглядела как ※ ) — точка, обозначавшая конец раздела.

Цифры 

Геэз использует систему единиц и десятков, подобную системе, принятой в иврите, арабском и древнегреческом. Однако, в отличие от этих систем, он имеет отдельные символы для цифр, происходящие от букв коптского алфавита:

Использование в диаспоре 
Многие последователи растафарианства учатся писать эфиопским письмом, так как в их религии геэз является первоначальным и священным языком. Многие исполнители рутс-регги используют эфиопский шрифт в своих альбомах. Панафриканистская организация African Code официально признает эфиопское письмо в качестве общеафриканской письменности, которая должна заменить латиницу, в настоящее время использующуюся в большинстве языков Африки. В документальном фильме  (፭፻-ዓመታት በኋላ) впервые в западном кинематографе было использовано эфиопское письмо (также в анонсе и рекламе).

Эфиопская клавиатура 
Существует несколько вариантов раскладки. Общим является алгоритм двухэтапного ввода. Сначала набирается знак первой колонки алфавита, а затем вокализация.

Юникод

Примечания 

 Источники

Ссылки 
 
 
 

 
Эфиосемитские языки
Абугиды
Письменности языков Африки
Письменности семитского происхождения
Письменности семитских языков